Okręty US Navy o nazwie USS  "Swasey", pochodzącej od Charlesa Swaseya – oficera amerykańskiej marynarki z czasów wojny secesyjnej:
Pierwszy "Swasey" (DD-273)  był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy w 1940 (nosił nazwę HMS "Rockingham")
Nazwa "Swasey" została przydzielona okrętowi DD-299. Później jednak została przekazana okrętowi DD-273, a DD-299 został przemianowany na USS "John Francis Burnes".
Trzeci "Swasey" (DE-248) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który służył w latach 1943 - 46.

Swasey